Kornatka – część miasta Starachowice
 Kornatka – kolonia wsi Mostkowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek
 Kornatka – nieoficjalnie przysiółek wsi Bobrowiec w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Smętowo Graniczne
 Kornatka – skała we wsi Kornatka w woj. małopolskim
 Kornatka – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce